Jack Thompson – attore australiano
 Jack Thompson – attivista statunitense
 Jack Thompson – giocatore di football americano samoano americano
 Jack Thompson (n. 1946) - cestista statunitense